Moseltal steht für:

 Moseltal, naturräumliche Haupteinheitengruppe im Rheinischen Schiefergebirge
 Autobahndreieck Moseltal bei Longuich und Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Sender Moseltal, Einrichtung des Saarländischen Rundfunks bei Perl, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Siehe auch:
 Moseltalbahn